Nagyemőkei Deseő család
Krizbai Dezső család
Szentviszlói Deseő család
Zsitvamártonfalvai Deseő család